Als Obers bezeichnet man:

in Österreich Rahm

Obers ist der Name von:

Carlos Obers *1940, deutscher Werbetexter
Niels Obers, dänischer theoretischer Teilchenphysiker und Kosmologe